Хаммамет:

 Хаммамет — округ в вилайете Набуль (Тунис).
 Хаммамет — курортный город на берегу Средиземного моря в одноимённом округе в вилайете Набуль (Тунис).
 Хаммамет — залив Средиземного моря на северо-востоке Туниса.
  — итальянско-французский фильм 2020 года режиссёра Джанни Амелио.